Il League Managers Association Manager of the Year Award, è un riconoscimento annuale consegnato al miglior allenatore della Premier League inglese.

Albo d'oro

Classifica per vincitore

Collegamenti esterni 

LMA